Grünler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Grünler (1831–1891), sächsischer Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Ehregott Grünler (1797–1881), deutscher Porträt- und Historienmaler
 Jörg Grünler (* 1945), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Kurt Grünler (1906–1985), deutscher Oberstleutnant im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Paul Grünler († 2013), deutscher Maschinenbauer und Unternehmer